Краубат-ан-дер-Мур () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Леобен.  Население составляет 1361 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 27,44 км². Официальный код  —  61107.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрвин Пушеняк (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Штирии